Work in progress (spesso abbreviato con l'acronimo W.I.P.) è un termine inglese traducibile come "lavori in corso". Il termine non va confuso con il simile Work in process.

Musica 
Work in Progress – album del 1990 di Edgar Meyer
Work in Progress – album del 2001 dei DFA
Work in Progress – album del 2002 del gruppo israeliano punk rock Man Alive
Work in Progress – album del 2010 di Lucio Dalla e Francesco De Gregori
Work in Progress – canzone di Alan Jackson contenuta nell'album del 2002 Drive
Work in Progress – canzone del gruppo statunitense Set Your Goals
Work in Progress – brano del disc jockey danese Trentemøller

Video 
A Work in Progress – documentario sull'album Test for Echo del gruppo canadese Rush

Altro 
Work in Progress ("WiPNetwork") – settimanale web di spettacolo & showbiz
Work in Progress – titolo temporaneamente usato da James Joyce per il suo testo Finnegans Wake
Work in Progress – nome di una festa che si svolge nell'entroterra marchigiano (Urbino), avviata nel 2014
Work in Progress – casa di produzione cinematografica britannica
Work in Progress – serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
Work in process